137-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

137-я пехотная дивизия — воинское соединение во Второй мировой войне.
 137-я пехотная дивизия (вермахт)
 137-я стрелковая дивизия